Macrocentrus luteus (Cameron), een schildwesp
 Macrocentrus luteus (Szepligeti), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing